Amerikai Egyesült Államok
Saratoga (Észak-Karolina)
Saratoga (Indiana)
Saratoga (Kalifornia)
 Saratoga, Yeomet (Kalifornia) korábbi neve
Saratoga (Minnesota)
Saratoga (Mississippi)
Saratoga (Nebraska terület)
Saratoga megye (New York)
Saratoga (New York)
Saratoga Springs (New York)
Saratoga (Texas)
Saratoga Springs (Utah)
Saratoga (Clarke megye, Virginia)
Saratoga (Boyce, Virginia)
Saratoga (Wisconsin)
Saratoga (Wyoming)
 Saratoga Township (Howard megye, Arkansas)
 Saratoga Township (Faulk megye (Dél-Dakota)
 Saratoga Township (LaMoure megye (Észak-Dakota)
 Saratoga Township (Wilson megye, Észak-Karolina)
 Saratoga Township (Grundy megye, Illinois)
 Saratoga Township (Marshall megye, Illinois)
 Saratoga Township (Howard megye, Iowa)
 Saratoga Township (Winona megye, Minnesota)
 Saratoga Township (Holt megye, Nebraska)

Hajók
USS Saratoga (egyértelműsítő lap)